Bangladesh
 Rajapur – comune del Bangladesh
 India
 Rajapur – città del Maharashtra
 Rajapur – città dell'Uttar Pradesh